Procerosoma är ett släkte av tvåvingar. Procerosoma ingår i familjen träflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Träflugor
Procerosoma